

Code 

CYA est un code qui peut faire référence à :
 Les Cayes, en Haiti, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sigle 
CYA, sigle composé des trois lettres C, Y et A, peut faire référence à :
  (en français, protégez vos arrières), en jargon Internet ;
 Chat yourself away (en français, cesser de vous-même le clavardage), en jargon Internet.

Homophone 
 Homophone de See ya (en français, au revoir), en jargon Internet